John Bigelow ist der Name folgender Personen:

* John Bigelow, Sr. (1817–1911), US-amerikanischer Politiker und Diplomat
 John Bigelow, Jr. (1854–1936), US-amerikanischer Kavallerie-Offizier, Schriftsteller und Hochschullehrer
 John Bigelow (Philosoph) (* 1948), kanadischer Philosoph 
 John Milton Bigelow (1804–1878), US-amerikanischer Arzt und Botaniker
 John P. Bigelow (1797–1872), US-amerikanischer Politiker